Abdul Aziz – sultano ottomano
 Abdul Aziz (calciatore) – calciatore pakistano
 Abdul Aziz di Perak – sultano di Perak in Malesia